Натуральне число 837
 837 рік до нашої ери
 837 рік нашої ери